Спесивцев — російське прізвище (жіноча форма — Спесивцева).

Відомі носії 

 Спесивцев Олександр Миколайович (. 1970) — радянський і російський серійний вбивця і канібал.
 Спесивцев Анатолій Федорович (1955-2020) — письменник.
 Спесивцев В'ячеслав Семенович (. 1943) — російський театральний діяч.
 Спесивцев Павло Миколайович (1866-1938) — російський лісовий ентомолог, доктор наук, приват-доцент.

Див. також 
 Спесивцеве